Rusinowa – dzielnica Wałbrzycha

Osoby o tym nazwisku:
 Izabella Rusinowa – polska historyk
 Zornica Rusinowa – bułgarska urzędniczka państwowa i ekonomistka